Промени́ста ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Промениста вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 У місті Київ:
 Промениста вулиця — вулиця в Деснянському районі (Броварське лісництво);
 Промениста вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни).
 Промениста вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Промениста вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Вулиці